Атилия () е знатна римлянка от фамилията Атилии, дъщеря на Г. Атилий Серан.

Атилия е първата съпруга на Катон Млади. Те имат син, Марк Порций Катон, който умира във втората битка при Филипи, и дъщеря Порция Катона, която се омъжва за нейния братовчед Марк Юний Брут.

Катон се развежда с Атилия, поради нейна любовна афера с Юлий Цезар, и се жени за Марция. За Атилия не се знае повече.

Източници 
 Плутарх, Vidas Paralelas, Vida de Cato, o Jovem, 7.1, 7.2, 7.3, 24.3

Жени от Древен Рим
Атилии